Wilhelm Bölsche ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Bölsche (Lehrer) (1843–1893), deutscher Lehrer und Paläontologe
 Wilhelm Bölsche (Schriftsteller) (1861–1939), deutscher Schriftsteller und Naturforscher